Серге́й Гаври́лов:
 Гаврилов, Сергей Алексеевич (1914—1983) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Гаврилов, Сергей Анатольевич (род. 1966) — депутат Государственной думы.
 Гаврилов, Сергей Борисович (1938—2009) — советский футболист.
 Гаврилов, Сергей Валентинович (род. 1962) — российский политик, муниципальный деятель.